30 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 24 kwietnia i zakończył 10 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Bastian Kolmsee.

Zespoły i kierowcy 
Źródło: formel3guide.com

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2004 w sportach motorowych
2004 w Niemczech
2004 w Holandii